În sezonul 1955 A PFG a avut 14 echipe iar CDNA Sofia a câștigat trofeul. Golgeter a fost Todor Diev cu 13 goluri pentru Spartak Plovdiv.

Clasament
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1955.

Referințe
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale (RSSSF)

Sezoane A PFG